Сопкаргинский мамонт (или мамонт Женя)) — взрослая особь ископаемого мамонта. Обнаружен вблизи мыса Сопочная Карга Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края России. Координаты мыса: .

История находки 
Тушу мамонта, погибшего примерно 45 тысяч лет назад, в конце августа 2012 года обнаружил на Таймыре 11-летний Евгений Салиндер. О находке на мысе Сопочная Карга мальчик рассказал родителям, а те сообщили полярникам метеостанции, расположенной в трёх километрах от находки. 2 октября 2012 года тушу мамонта доставили в Дудинку.

Исследование 
В процессе работы организаторы экспедиции поняли, что имеют дело с уникальным экземпляром: это не просто скелет, а туша мамонта весом полтонны, с сохранившимися фрагментами шкуры, мяса, жира и даже некоторых органов, включая пенис. Оказалось, что в горбу мамонта нет больших отростков грудных позвонков, как считалось ранее, в горбу мамонт накапливал мощные запасы жира на зиму. Видимо мамонт Женя скончался летом, так как горб у него был ещё недостаточно большой и не было зимнего подшёрстка. На момент смерти мамонту Жене было 15—16 лет.

Последний раз туша взрослого мамонта была найдена экспедицией  и Е. В. Пфиценмайера в 1901 году на реке Берёзовке в районе Среднеколымска.

Костный коллаген был датирован в лаборатории Гронингенского университета (Нидерланды). Была получена датировка 44 750 ± 950 лет назад. Сопкаргинский мамонт обитал во время каргинского межледниковья (конец первой тёплой фазы интерстадиала МИС 3 —  3) в климатических условиях, похожих на современные.

На внутренней стороне левой скуловой кости, лопатке и двух рёбрах сопкаргинского мамонта учёные выявили повреждения от тяжёлого копья первобытных охотников. На единственном сохранившемся бивне мамонта сохранились характерные сколы, появившиеся после того, как древние люди отбили с него несколько тонких щепок.

См. также 
 Киргиляхский мамонт
 Мамонтёнок Люба
 Берёзовский мамонт
 Таймырский мамонт

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Знаменитые животные по алфавиту
Женя
Таймырский Долгано-Ненецкий район